Das unheimliche Haus ist der Titel folgender Filme:

 Das unheimliche Haus (1916), deutscher Film von Richard Oswald
 Das unheimliche Haus (1942), französischer Film von Henri Decoin
 Das unheimliche Haus (1992), französischer Film von Georges Lautner